Федурново — название населённых пунктов в России:

 Федурново — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Федурново — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Федурново — деревня в городском округе Балашиха Московской области.
 Федурново — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Федурново — деревня в Старицком районе Тверской области.